Through the Fire ("attraverso il fuoco" in lingua inglese) può riferirsi a:
 Through the Fire – album degli Hagar Schon Aaronson Shrieve del 1984
 Through the Fire – singolo di Chaka Khan del 1985
 Through the Fire – album dei Renaissance Illusion del 2001